Miejscowości w USA:
 Leipsic – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Leipsic – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam